Plusieurs lacs se nomment lac Martin :

 Lac Martín, un lac andin d'origine glaciaire situé en Argentine ;
 Lac Martin, un lac de barrage de l’État de l'Alabama (États-Unis) ;
 Lac Martin, un lac situé en Louisiane (États-Unis) ;
 Lac Martin-Valin, un lac de la province de Québec, au Canada.